Pancerniki typu Royal Sovereign – typ ośmiu brytyjskich pancerników z przełomu XIX i XX wieku
 Pancerniki typu Revenge (Royal Sovereign) – typ pięciu brytyjskich pancerników z okresu I i II wojny światowej